Наталі Тозья була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Бренда Шульц.

Катарина Малеєва виграла титул, у фіналі перемігши Шульц з рахунком 6–3, 6–3.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Main Draw and Qualifying Draw 

Challenge Bell
1994